Протороза́вры (; proteros [ранний] + sauros [ящер]) — сборная пара- или полифилетическая группа базальных архозавроморф, ранее рассматривавшаяся как самостоятельный отряд. В палеонтологической летописи проторозавры представлены с чансинского яруса верхней перми до карнийского яруса верхнего триаса. Таксон также известен под названиями Prolacertilia (pro [до] + lacerta [ящерица]) и Prolacertiformes (-iformes — «-подобные»]).

В эту группу входили виды, имевшие длинную шею и, возможно, бывшие хотя бы частично водные, такие как танистрофеи (Tanystrophaeus).

Классификация 
Кладограмма согласно филогенетическому анализу С. Н. Ф. Шпикмана и соавторов (2021):

Кроме того, как проторозавры иногда классифицировались Drepanosaurus, лонгисквама (Longisquama insignis) и птерозавры (Pterosauria).

Примечания 

†
Вымершие пресмыкающиеся
Устаревшие таксоны животных
Пресмыкающиеся пермского периода
Пресмыкающиеся триасового периода